Hladnikia golacensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilhelm Daniel Joseph Koch. Hladnikia golacensis ingår i släktet Hladnikia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
golacensis